Тканина — продукт текстильної промисловості.
Тканина (біологія) — система однорідних клітин і неклітинної речовини, які пов'язані між собою і виконують спільні функції.